Борис Старостин:
 Старостин, Борис Анатольевич (1939—2009) — российский историк науки, философ, переводчик, поэт; доктор философских наук, кандидат биологических наук, профессор; сын переводчика Анатолия Старостина.
 Старостин, Борис Сергеевич (род. 1944) — российский востоковед, философ, доктор философских наук, профессор МГИМО (У) МИД России.